Le calendrier tærrestre ou calendrier de Faucongris est un calendrier imaginaire utilisé dans le jeu de rôle Donjons et Dragons pour le décor de campagne du Monde de Faucongris. Il s'agit du système le plus répandu de repérage des dates de l'Année commune en Flannesse.

L'année tærrestre compte 364 jours, divisés en douze mois de vingt-huit jours chacun, auxquels s'ajoutent quatre festivals de sept jours, placés chacun à intervalle de trois mois. Les différentes cultures imaginaires du cadre de campagne ont leurs propres noms pour désigner les mois et les festivals, mais on les désigne souvent sous l'appellation commune de: le Douzelune et les Quatre Festivals.

Les jours tærrestres sont regroupés en semaines de sept jours chacune. Les jours de la semaine sont: Lunedi, Maredi, Tertredi, Dieudi, Ventedi, Astredi et Dimanse. Dieudi est généralement consacré à la vénération et Dimanse au repos. Tous les autres jours sont considérés comme des "jours ouvrables".

L'une des caractéristiques intéressantes du calendrier de Faucongris est que, l'année comptant un nombre de jours divisible par sept, les jours de la semaine tombent toujours le même jour chaque.

Le premier jour du mois est toujours un Lunedi, et les autres jours suivent comme indiqué ci-dessous :
Lunedi tombe toujours les , 8, 15 et 22 du mois.
Maredi tombe toujours les 2, 9, 16 et 23 du mois.
Tertredi tombe toujours les 3, 10, 17 et 24 du mois.
Dieudi tombe toujours les 4, 11, 18 et 25 du mois.
Ventedi tombe toujours les 5, 12, 19 et 26 du mois.
Astredi tombe toujours les 6, 13, 20 et 27 du mois.
Dimanse tombe toujours les 7, 14, 21 et 28 du mois.

Les mois et les festivals sont basés sur les cycles des lunes de la Tærre, Luna et Célène. Le cycle de Luna est de vingt-huit jours, tandis que celui de Célène est de quatre-vingt-onze jours. Célène est pleine au milieu de chaque festival, tandis que Luna est pleine à des moments qui varient au cours de l'année. Il est à noter que les deux lunes sont pleines dans les nuits du 3 au 5 Chaudenoce.

Sources 
 Gary Gygax - World of Greyhawk Fantasy Game Setting, (TSR, 1983).
 Mona, Erik, et al. - Atlas de Greyhawk (Spellbooks, 2002).
 Moore, Roger E - Greyhawk: L'Aventure commence, (TSR, 1998).
 Sargent, Carl - From the Ashes, (TSR, 1993).

Notes et références

Voir aussi 

Greyhawk